Movistar Open 2006 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu Movistar Open rozgrywany w dniach 30 stycznia–5 lutego 2006 roku w Viña del Mar na kortach ziemnych o puli nagród 380 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2006 w tenisie ziemnym
2006
2006 w Chile